Klub Sportowy Polonia Warszawa – wielosekcyjny klub sportowy
 Polonia Warszawa (piłka nożna)
 Polonia Warszawa (koszykówka kobiet)
 Polonia Warszawa (koszykówka mężczyzn)
 Polonia 2011 Warszawa
 Polonia Warszawa (pływanie)
 Polonia Warszawa (szachy)
 Polonia Warszawa (piłka siatkowa)